Rakotonirina est un nom de famille malgache porté notamment par :
   (1928–2005), évêque catholique de 
 Robin Rakotonirina (1985- ), joueur international de football, gardien de but de ASCUM Mahajanga
  (1938-2019), homme politique malgache
 , homme politique malgache, ministre du commerce en 2009
 Harijaona Lovanantenaina Rakotonirina (1969- ), enseignant et homme politique malgache
  (1955- ), homme politique malgache
 Léon Jean Richard Rakotonirina (1963- ), général et homme politique malgache, ministre de la défense dans le Gouvernement Ntsay
 , champion du monde de savate boxe française en 1997 et 1999, président de la fédération malagasy de boxe

en:Rakotonirina